Ladies love outlaws (album van Waylon Jennings) (1972), een album van Waylon Jennings
 Ladies love outlaws (nummer van Waylon Jennings) (1972), een nummer van Waylon Jennings
 Ladies love outlaws (Tom Rush) (1974), een album van Tom Rush